O Campeonato Cabo-Verdiano de futebol de 2000 foi a 21ª edição da Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol, competição de futebol.

O campeão do torneio foi o FC Derby conqustou o segundo tİtulo e conquistou o direto de jogar do 2000 CAF Champions League.  Sporting Clube da Praia jogar em 2000 CAF Winners' Cup (Copa de Venceadores).

Clubes

 Académica Operária, campeão de Liga Insular da Boa Vista
 Vulcânicos, campeão de Liga Insular do Fogo
 Palmeira (Cabo Verde), campeão de Liga Insular do Sal
 CD Travadores, campeão de Liga Insular de Santiago
 Solpontense FC, campeão de Liga Insular de Santo Antão (Zona Norte)
 SC Atlético, campeão de Liga Insular do São Nicolau
 FC Derby, campeão de Liga Insular de São Vicente

Resumo da Temporada
A edição 2000 da Campeonato Nacional teve o FC Derby

Classificação Final

Grupo A

Grupo B

Finais

Notas

Ligações externas 

 http://www.fcf.cv/pt/
 

Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol
2000 em Cabo Verde